Low [lou] nebo Lowe může být:

příjmení osob
 Alice Lowe (* 1977), britská herečka
 Andy Fairweather-Low (* 1946), britský kytarista, skladatel a zpěvák
 Archibald Low (1888–1956), anglický inženýr, fyzik a vynálezce
 Bruce Low (1913–1990), holandský herec a zpěvák populární a gospelové hudby
 Douglas Lowe (1902–1981), britský atlet, běžec na střední tratě
 Edward Low (1690–1724), anglický pirát
 George David Low (1956–2008), americký kosmonaut
 Hugh Low (1824–1905), britský koloniální administrátor a přírodovědec
 Jet Lowe, americký fotograf
 Juliette Gordon Low (1860–1927), zakladatelka dívčího skautu v USA
 Kevin Lowe (* 1959), kanadský hokejový obránce
 Mundell Lowe (1922–2017), americký jazzový kytarista a hudební skladatel
 Robert Low, skotský novinář a spisovatel historické fikce

 v hudbě
 Low (píseň, Kelly Clarkson) – píseň zpěvačky Kelly Clarkson
 Low (píseň, Foo Fighters) – píseň skupiny Foo Fighters
 Low (skupina) – americká skupina
 Low (album, David Bowie) – album Davida Bowieho z roku 1977
 Low (album, Testament) – album skupiny Testament z roku 1994
 Low (píseň, Flo Rida) – píseň zpěváka Flo Rida z roku 2007

jiný význam
 Low-ball – prodejní strategie
 Low church – křídlo anglikánství, bližší protestantismu
 Low key – nízká hladina osvětlení, hluboká poloha hlasu

Podobné 
 Löw
 Loewe

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení